Мотіш () — село в Румунії, у повіті Сібіу. Входить до складу комуни Валя-Віїлор.
 Мотіш () — село в Румунії, у повіті Селаж. Адміністративно підпорядковується місту Чеху-Сілванієй.